Rodolfo de Austria (Pisa, 8 de enero de 1788 - Baden, 24 de julio de 1831) fue Archiduque, arzobispo de Olomouc y cardenal, miembro de la Casa de Habsburgo-Lorena, así como protector del músico Luis de Beethoven.

Fue el hijo más joven del emperador Leopoldo II y la infanta española María Luisa de Borbón, por lo tanto hermano del emperador Francisco II de Austria, el cuál era 20 años mayor que él.

Vida pública
A partir de 1803 comenzó a recibir lecciones de piano y composición de Beethoven con quien entabló amistad. Rodolfo se convirtió en protector del músico y continuaron viéndose hasta 1824. 

Beethoven le dedicó 14 composiciones, incluyendo el Trío Archiduque, el Concierto Emperador y la Missa Solemnis. Por su parte Rodolfo le dedicó a Beethoven una de sus composiciones propias. La correspondencia que se entabló entre ambos se encuentra actualmente en la Gesellschaft der Musikfreunde de Viena.

Recibió la primera tonsura en 1805 y fue inmediatamente nombrado como coadjuntor del príncipe-arzobispo de Olomuc en el reino de Bohemia. En 1811 abandonó el estado eclesiástico. Finalmente, en 1819 volvió a la carrera eclesiástico, siendo nombrado arzobispo de Olomouc el 24 de marzo de 1819 y Cardenal presbítero de San Pedro del Monte de Oro por el papa Pío VII el 4 de junio del mismo año. Olomouc forma parte actualmente de la República Checa, pero en aquellos años pertenecía al Imperio austríaco.

Aun teniendo la oportunidad de entrar en tres cónclaves (siendo cardenal) no participó en las elecciones de ningún de los tres Papas electos: Pío VIII, León XII y Gregorio XVI.

Falleció el 23 de julio de 1831 en Baden a la edad de 43 años y fue enterrado en la Cripta Imperial de Viena. Su corazón fue depositado en la Catedral de San Venceslao en Olomouc.

Títulos, órdenes y cargos

Títulos 
 8 de enero de 1788 - 11 de agosto de 1804: Su Alteza Real el archiduque Rodolfo de Austria, príncipe real de Hungría y Bohemía.
 11 de agosto de 1804 - 1819: Su Alteza Imperial y Real el archiduque Rodolfo de Austria, príncipe real de Hungría y Bohemía.
 1819 - 24 de julio de 1831: Su Alteza Imperial y Real el archiduque Rodolfo de Austria, príncipe real de Hungría y Bohemía, cardenal-presbítero de la Santa Iglesia Romana título de San Pedro del Monte de Oro, príncipe-arzobispo de Olomuc, etc...

Órdenes 
 Caballero gran cruz de la Orden de San Esteban de Hungría. ()
 Caballero de la Orden de la Corona de Ruda. ()
 Caballero de la Orden de San Huberto. ()
 c.1811 - 1819: Caballero de la Orden del Toisón de Oro. (Rama austríaca) ()

Cargos 
 1819: Cardenal-presbítero de la Santa Iglesia Romana título de San Pedro del Monte de Oro.
 1819: Príncipe-arzobispo de Olomuc. y conde de la Real Capilla Bohema.

 c.1811 - 1819: Coronel propietario (Inhaber) del Regimiento de Infantería de línea n.14 del Ejército Imperial y Real.
 1805 - 1811: Coadjuntor del Arzobispo de Olomuc.

Ancestros

Referencias

 Biografías de los pupilos de Beethoven
 Salvador Miranda: Los Cardenales de la Santa Iglesia Católica

Enlaces externos

Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XVIII
Cardenales de Austria
Cardenales creados por Pío VII
Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Nobles de Hungría del siglo XIX
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Caballeros de la Orden de San Huberto
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Coroneles propietarios del Ejército del Imperio austríaco
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Nacidos en Pisa
Fallecidos en Baden bei Wien
Cardenales creados en el siglo XIX